Inter može značiti:
 NK Inter-Zaprešić 
 Inter Milano - talijanski nogometni klub